Topla bezeichnet:
 einen Ort in Serbien, siehe Topla (Bor)
 die vereinfachte Schreibweise eines Flusses in der Slowakei, siehe Topľa.
 mehrere Orte in Rumänien:
 Topla (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Topla (Timiș), Dorf im Kreis Timiș